Энн Мэгилл (, род. в , , Северная Ирландия, Великобритания) — британская . В настоящее время проживает и работает в Брайтоне, Англия.

Биография 
Энн Мэгилл родилась в Северной Ирландии. После учёбы в / Ливерпульском политехническом университете будущая художница переезжает в Лондон, чтобы учиться в / Колледже искусств им. Святого Мартина с 1981 по 1984. Впоследствии становится иллюстратором, работая для журналов и издательств, дизайнерских и рекламных агентств. Среди её заказчиков были и такие издательства, как / The Sunday Times, The Observer и Today. Также Мэгилл работала судебным художником для Би-би-си и / ITN. Среди её коммерческих клиентов были / Marks & Spencer, / Saatchi & Saatchi и The Body Shop. Также она являлась лауреатом премии Benson & Hedges Illustration. Её первая персональная выставка состоялась в 1992 году, и с тех пор её работы регулярно выставляются в лондонских галереях, а также в Европе, США и Ирландии.

Издания 
В 2010 году Мэгилл присоединилась к галерее Heartbreak, располагающейся в Мэрилебоне, Лондон. Её работы также опубликованы издательской компанией Heartbreak Publishing, совладельцем которой является художник Джек Веттриано.

Выставки 
В декабре 2010 года выставка Magill's Journeys открылась в галерее Heartbreak в Лондоне.

В январе 2011 года Мэгилл сотрудничала с British Airways в создании коллекции для нового VIP Lounge в JFK. Подборка её работ была выставлена в зале Concorde в течение трех лет.

В октябре 2011 года Мэгилл создал серию небольших картин, вдохновленных фотографиями и рисунками из архивов Альфреда Данхилла.
Коллекция картин была продемонстрирована в лондонском доме / Альфреда Данхилла. 

Персональные выставки

2008 - "Anne Magill" - Art London с галереей Медичи

2007 - "Anne Magill" - Галерея Медичи, Лондон; ранее в 2005, 2003, 2001, 1998, 1997, 1996, 1994 годах.

1998 - "Anne Magill" - Галерея Филармонии, Ливерпуль

1997 – "A Special Place II" - Hybrid Gallery, Лондон

1997 - "Anne Magill" - Новые картины», Галерея Дж. Уолтера Томпсона, Лондон

1996 - "A Special Place" - Hybrid Gallery

1996 - "Mirror of the Soul" - The Chapel of Art Gallery, Криккиет, Уэльс

1996 - "Arts of Work" - Chelsea Art Club

1994 – "Anne Magill" - Talberg Taylor Gallery

1994 – "Winter’s morning" - Equus Gallery, Ньюмаркет, Канада

1992 – "Anne Magill" - Talberg Taylor Gallery

1992 –  "Men" - Davies London

1992 - "Anne Magill" - AOI Gallery

Групповые выставки

2007 - Discerning Eye, Mall Galleries, Лондон; ранее в 2006 и 2005 гг.

2005 - "Picture this – the artist as illustrator" (одновременно с запуском книги) - Lethaby Gallery, Central St. Martins, Лондон

2005 - "The Nude" - Галерея Медичи, Лондон

2005 - Первая выставка живописи XX века, Gloucester Rooms, Лондон

2004 - Летняя выставка, Gloucester Rooms

2004 - Glyndebourne Gallery, Англия

2003 - Glyndebourne Gallery, Англия

1997 - North Wales Open, Community Gallery, Theatr Clwyd, Уэльс

1997 - «Oceans Apart» с Клэр Карпентер, Мейв О'Бирн и Конором Риганом, Галерея Авангард, Корк, Ирландия

1996 - «Best ES Covers», выставка Evening Standard The Café Royal

1996 - Галерея Медичи

1996 - Martin x, Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина

1995 - "Spiritual Echoes", LEC Gallery, Лондон

1995 - London Art Fair, Business Design Centre, Лондон

Награды 
1992 - B&H Gold Illustration Awards, First Prize

1991 - B&H Gold Illustration Awards, Highly commended

1984 - B&H Gold Illustration Awards, Highly commended

1983 - B&H Gold Illustration Awards, Highly commended

1981 - Design Council Award, Highly commended

Благотворительность 
В марте 2010 года Магилл пожертвовал картину «Still» для выпуска THT Media в помощь тресту Теренса Хиггинса.
В октябре 2010 года Мэджилл приняла участие в кампании British Airways «Save the Postcard».
В апреле 2011 года Магилл предоставил часть работы для выставки Harestyling по сбору средств для больницы Грейт-Ормонд-стрит. Позже её произведение было продано на аукционе на балу знаменитостей за £ 2000.
В декабре 2011 года Мэгилл пожертвовал картину «Незадолго до полуночи» на Cinderella Ball Аукционе, чтобы собрать средства для / фонда Мьюира Максвелла.

Ссылки 
/ Anne Magill website

Примечания 

Художники XXI века‏‎
Художники Великобритании‏
Художники XX века
Персоналии по алфавиту